httpd (от ) — серверное программное обеспечение для работы с протоколом HTTP в режиме демона.

Может означать:

 Apache
 Lighttpd
 Nginx
 NCSA HTTPd
 CERN httpd
 thttpd
 TUX web server (также известен как kHTTPd)
 Httpd.conf — главный файл конфигурации сервера Apache.

См. также 
 Веб-сервер